Почекуево — название населённых пунктов в России:

 Почекуево — село в Большереченском районе Омской области, Почекуевское сельское поселение.
 Почекуево — деревня в Большереченском районе Омской области, Шипицынское сельское поселение, упразднена в 1998 г.